Иэ́н Уайт (; род. 17 сентября 1971, Бангор, , Великобритания) — британский актёр, каскадёр и баскетболист.

Биография 
Иэн Уайт родился 17 сентября 1971 года в Бангоре, Северный Уэльс, Великобритания. К 17 годам рост Уайта составлял 216 сантиметров. В 1990 году он окончил «Henry Hudson Regional High School». Получал спортивные стипендии баскетболиста в колледже Иона в Нью-Йорке и университете Клэрион в Пенсильвании (в 1994 году). В 1994 году не был задрафтован в НБА. С 1998 по 2003 год играл на месте центрового за английскую команду «Newcastle Eagles».

Рост — 216 см. Женат на Эми Уайт, с которой воспитывает ребёнка.

Карьера 
После окончания карьеры баскетболиста, Иэн дебютировал в кино в 2004 году, сыграв роль хищника «Шрама» в фильме «Чужой против Хищника». В 2005 и 2010 годах Уайт выступил в качестве дублёра мадам Олимп Максим в сценах в полный рост в двух фильмах о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1» (2010). Всего он сыграл более 20 ролей в фильмах и телесериалах. С 2011 года периодически задействован в съёмках сериала «Игра престолов».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Люди-гиганты